Svatý Maur, též Maurus, je označení pro několik křesťanských světců, mučedníků, případně blahoslavených:
 Svatý Maur (benediktin), (500–512, Řím – ~584, Galie) – benediktinský mnich
 Svatý Maur (biskup), (3. století) – patron Poreče, atribut mučednické koruny
 Svatý Maur (mučedník), (1. nebo 3. století) – mučedník, sťat, atribut meče, ostatky uloženy v relikviáři svatého Maura
 Maur z Pětikostelí, (1000/1001 – ~1070, Pécs) – také Maurus, Mór; slovenský blahoslavený
 Mauro Palazuelos Maruri – blahoslavený

rozdílné od
 svatý Mořic – též uváděn jako svatý Mauricius